Döberle bezeichnet mehrere Orte

 Debrné (Trutnov) (Döberle), erloschenes Dorf in der Gemeinde Trutnov, Tschechien
 Dobra (Dobroszyce) (Döberle, 1935–45 Karlsburg), Dorf in der Landgemeinde Dobroszyce, Polen